Ка́тберт () — англо-саксонське чоловіче ім'я та сучасне англомовне прізвище.

 Катберт (бл. 634—687) — англосаксонський святий ранньої північнофрійської церкви.
 Еліша Катберт (1982) — канадська акторка і модель.
 Ієн Голм Катберт (1931—2020) — британський театральний та кіноактор.